Узон — топоним в России.

 Узон — вулкан, расположенный на территории Кроноцкого заповедника к югу от Кроноцкого озера на полуострове Камчатка.
 Узон — село в Дульдургинском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Административный центр и единственный населённый пункт в сельском поселении «Узон».
 Се́льское поселе́ние «Узон» — муниципальное образование в Дульдургинском районе Забайкальского края.